Minas Tirith, een stad in Tolkiens fictieve Midden-aarde
 Witte Toren (Rad des Tijds), het machtscentrum van de Aes-Sedai in de fantasy serie het Rad des Tijds
 Witte Toren (Thessaloniki), toren in Thessaloniki
 Witte Toren (Venlo), voormalige verdedigingstoren in Venlo